Supermarkt
 Super de Boer, een Nederlandse voormalige supermarktketen
 Super benzine, benzine met een hoger octaangetal
 Super (vliegtuig), een aanduiding in de roepnaam van een verkeersvliegtuig ter indicatie van de zeer sterke zogturbulentie, zoals bij de Airbus A380 en de Antonov An-225
 Super (1997), Belgische film uit 1997 van Steven Buyse
 Super (2010), Amerikaanse film uit 2010 van James Gunn
 Super (Pet Shop Boys), een muziekalbum
 Super (televisieserie), een Vlaamse televisieserie
 Super en Hieper, twee stripfiguren uit de Bommelsaga
 een informele aanduiding voor de waterstofbom van natuurkundige Edward Teller (zie aldaar)

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel super-